Вейккауслига 2018 () — 88-й сезон чемпионата Финляндии по футболу с момента его создания. Чемпионский титул защитил клуб «ХИК» из Хельсинки.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 12 команд. Они играют между собой трёхкруговой турнир (33 тура).

Еврокубковая квота 
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

Примечания
  1: Клуб Интер Турку квалифицировался в Лигу Европы как обладатель кубка Финляндии 2018 года

Стыковые матчи
Клуб «ТПС», занявший 11 место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «КПВ», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2018.

Таким образом по сумме двух матчей за счёт гола забитого на выезде победила команда «КПВ» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на MyScore.ru
 Статистика на rsssf.com

Чемпионат Финляндии по футболу
Спорт в Финляндии в 2018 году
Финляндия